Рихард фон Веттштейн (; 30 июня 1863 года, Вена — 10 августа 1931 года, Тринс) — австрийский ботаник.

Рихард Веттштейн известен как автор теории происхождения обоеполого цветка покрытосеменных из нескольких однополых (как мужских, так и женских) цветков голосеменных и основанной на ней филогенетической системы. Один из создателей морфолого-географического метода в систематике растений. Открыл явление сезонного диморфизма у цветковых растений. В вопросах эволюции придерживался ламаркистских взглядов.

Краткая биография 

С 1892 года — профессор немецкого университета в Праге, с 1899 года — профессор Венского университета и директор университетского Ботанического сада. С 1901 года — президент Венского зоологическо-ботанического общества (нем.).

В 1905 году — сопрезидент II Международного ботанического конгресса, прошедшего в Вене.

Почётный член АН СССР (1927).

Осуществил научные экспедиции — сначала по территории Бразилии, позже, совместно с сыном, по Южной и Восточной Африке.

Семья 

Его сын, Фридрих Веттштейн, риттер фон Вестерсхайм, также был ботаником.

В честь Веттштейна 
В честь Рихарда Веттштейна названы два рода растений:

Труды 
 Grundzüge der geographisch-morphologischen Methode der Pflanzensystematik, 1898
 Botanik und Zoologie in Österreich 1850—1900, 1901
 Der Neo-Lamarckismus und seine Beziehungen zum Darwinismus, 1903
 Handbuch der systematischen Botanik, 1901—1908

Примечания

Ссылки 
 
 Рихард Веттштейн в австрийской электронной энциклопедии AEIOU
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Почётные члены АН СССР
Члены Австрийской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук